Eilender ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Joseph Eilender (1767–1831), Jurist und 1816 kommissarischer Oberbürgermeister von Bonn
 Walter Eilender (1880–1959), deutscher Metallurg